Johannes Baptiste Franzelin (1816-1886) – cardinale austriaco
 Bernhard Franzelin (1868-1943) – teologo austriaco
 Peppi Franzelin (1947) – annunciatrice e conduttrice televisiva italiana